Analyse fonctionnelle peut désigner :
 analyse fonctionnelle, en mathématiques ;
 histoire de l'analyse fonctionnelle, en mathématiques ;
 analyse fonctionnelle, en conception de produit ;
 en gestion de projet informatique, l'analyse fonctionnelle est une phase de l’étude détaillée, elle permet ainsi de dégager les fonctionnalités nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ;
 analyse fonctionnelle, en psychologie ; 
 analyse fonctionnelle, en comptabilité ;
 analyse fonctionnelle, une branche de la grammaire.